REST eller rest har flere betydninger:
 Rest - mindre del som er tilbage
 Rest (film)
 REST (softwarearkitektur)

Referencer